Tatrasuchus is een geslacht van uitgestorven temnospondyle Batrachomorpha (basale 'amfibieën') uit het Midden-Trias van Polen. Het is geclassificeerd als een lid van de familie Cyclotosauridae of Mastodonsauridae. Het is nauw verwant aan het geslacht Cyclotosaurus. De typesoort Tatrasuchus kulczyckii werd in 1996 benoemd door Teresa Maryańska. De geslachtsnaam betekent 'krokodil uit de Tatra'. De soortaanduiding eert de Poolse paleontoloog Julian Kulczycki.

Het holotype is MZ VIII Va 6, een schedel met twee intercentra.

Damiani (2001) beschouwde het geslacht Kupferzellia Schoch (1997) uit het Midden-Trias van Duitsland als een jonger synoniem van Tatrasuchus, en combineerde zijn typesoort Kupferzellia wildi, als de tweede soort van Tatrasuchus: T. wildi. Deze classificatie werd gevolgd door sommige auteurs, bijvoorbeeld Fortuin et alii (2011); andere auteurs, bijvoorbeeld Schoch (2008), handhaven Tatrasuchus en Kupferzellia als verschillende geslachten.

Fylogenie 

Uitgestorven amfibieën